Ду́бова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Дубова, Виктория Олеговна (род. 1999) — российская футболистка, полузащитник.
 
 Дубова, Наталья Ильинична (род. 1948) — советский и российский хореограф и тренер.
 Дубова, Ольга Борисовна (род. 1959) — российский искусствовед. См. также 
 Дуброва